Amerikai Egyesült Államok
 Long Beach Kalifornia államban
 Long Beach New York államban
 Long Beach Washington államban